In der Saison 1994/95 der 2. Bundesliga erreichten der Hansa Rostock, der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf den Aufstieg in die Bundesliga. Es war die letzte Saison, in der für einen Sieg zwei Punkte vergeben wurden. Ab der Saison 1995/96 trat die Drei-Punkte-Regel in Kraft.

Veränderungen zur Vorsaison 
Die Zahl der teilnehmenden Vereine wurde von 20 auf 18 verringert, was bis heute (Stand: 2021) Bestand hat. Hierzu wurden die fünf Absteiger der Vorsaison durch nur drei Vereine aus den Oberligen ersetzt. Dies waren: FSV Frankfurt, FSV Zwickau und Fortuna Düsseldorf.

Als Bundesliga-Absteiger waren der SG Wattenscheid 09, der 1. FC Nürnberg und VfB Leipzig dabei. Sie ersetzten den VfL Bochum, Bayer Uerdingen und 1860 München.

Saisonverlauf

Aufstiegskampf 
Das Aufstiegsrennen war lange Zeit offen. So war Meister Hansa Rostock erst am 24. Spieltag endgültig auf einen Aufstiegsplatz gesprungen. Die Rückkehr in die Bundesliga machte die Kogge am vorletzten Spieltag perfekt. Der FC St. Pauli hatte eine wechselhafte Saison gespielt, lag nach der Hinrunde zwar auf Platz 2 und wurde kurz darauf sogar Spitzenreiter, fiel dann aber aus der Abstiegszone heraus. Erst am 31. Spieltag konnte man wieder unter die ersten Drei springen und sicherte sich mit einem 5:0 gegen den FC Homburg am letzten Spieltag den Aufstieg. 

Gleich drei Vereine waren punktgleich in den finalen Spieltag gegangen. Auf Rang 3 lag Fortuna Düsseldorf, das ähnlich wie St. Pauli nach einer guten Hinrunde etwas abgerutscht war, sich zum Ende aber wieder auf einen Aufstiegsplatz geschoben hatte. Dahinter lauerten Waldhof Mannheim und der VfL Wolfsburg, die jeweils zeitweise die Tabelle angeführt hatten (der VfL holte sich sogar die Herbstmeisterschaft). Düsseldorf siegte 2:0 in Chemnitz und stieg aufgrund der klar besseren Tordifferenz auf. Zum zweiten Mal infolge war einem Team somit der Durchmarsch von der Oberliga in die Bundesliga geglückt.

Abstiegskampf 
Neuling FSV Frankfurt war zur Hälfte der Saison mit 3:31 Punkten bereits abgeschlagener Letzter. Vor allem die Defensive (insgesamt 103 Gegentore) erwies sich als nicht konkurrenzfähig. Auch der Abstieg des FC Homburg stand frühzeitig fest. Die Hinrunde hatte man im gesicherten Mittelfeld verbracht, es folgte aber eine desaströse Rückserie (mit 6:28 Punkten sammelte man hier sogar noch weniger als der FSV Frankfurt).

Am letzten Spieltag konnten noch fünf Mannschaften auf die zwei weiteren sportlichen Abstiegsplätze fallen. Der Klassenerhalt gelang Hannover 96, VfB Leipzig und FSV Mainz 05. Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg beendete seine sportliche Talfahrt mit einer 0:1-Niederlage gegen Rostock auf Platz 15. Der FSV Zwickau verlor 5:0 in Köln und wurde 16. Letztlich hatte der spannende Abstiegskampf aber keine Bedeutung, da sowohl dem 1. FC Saarbrücken (Platz 7) als auch Bundesliga-Absteiger Dynamo Dresden die Lizenz für die Folgesaison entzogen wurde. Nürnberg und Zwickau verblieben somit in der 2. Bundesliga.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Das Spiel 1. FC Nürnberg – SV Meppen (2:0) wurde mit 0:2 gewertet, da Nürnberg vier Ausländer eingesetzt hatte.

Das Spiel des 33. Spieltags zwischen Leipzig und Chemnitz (2:3) wurde zunächst wegen eines Regelverstoßes des Schiedsrichters annulliert, das Wiederholungsspiel endete 1:0. Im Juli 1995 wurde auf Anordnung des Weltverbands FIFA das ursprüngliche Resultat wieder gewertet, da nach Ansicht der FIFA das Urteil des DFB-Sportgerichts (Wiederholungsspiel) gegen das Prinzip der geschützten Tatsachenentscheidung durch den Schiedsrichter verstieß. Schiedsrichter Michael Prengel hatte dem Leipziger Spieler Ronald Werner nach einem Foul an Heiko Gerber zunächst die gelb-rote Karte gezeigt. Nachdem der Schiedsrichter bemerkte, dass Werner zuvor noch nicht die gelbe Karte gesehen hatte, zeigte er dem Spieler direkt die rote Karte. Dieser Regelverstoß des Schiedsrichters führte zu der Neuansetzung des Spiels durch den DFB.

Torschützenkönig 
Bester Torjäger der Saison war mit 17 Toren Jürgen Rische vom VfB Leipzig. Auch diese Auszeichnung musste nach der Annullierung des Wiederholungsspiels zwischen Leipzig und Chemnitz revidiert werden, da Rische in dem zwischenzeitlich nicht gewerteten Spiel ein Tor erzielt hatte. Vor der FIFA-Entscheidung waren Rische und Torsten Gütschow von Hannover 96 mit je 16 Toren gemeinsam Torschützenkönige.

Einzelnachweise 

1994 95
Fußballsaison 1994/95